Lajše je ime več naselij v Sloveniji:

 Lajše, občina Gorenja vas-Poljane
 Lajše, občina Železniki
 Lajše, zaselek pri Šoštanju 

naselja v Sloveniji